'''Savezne Države Mikronezije:
 Yap (savezna država)
 Yap (otočje)

 Yap (brazda), brazda u Tihom oceanu istočno od Filipina